

Фаулертон — місто, штат Індіана
 Фаулертон — переписна місцевість, штат Техас